Mariño – comune del Venezuela situato nello Stato federato di Nueva Esparta
Mariño – comune del Venezuela situato nello stato di Sucre
Santiago Mariño – comune del Venezuela situato nello stato di Aragua

Pagine correlate 
Marino
Mar'ino